«Suspended Animation» () — сольный студийный альбом американского гитариста Джона Петруччи, лидера прогрессив-метал группы Dream Theater. Альбом вышел в 2005 году на инди-лейбле Sound Mind Music. Композиции «Glasgow Kiss» и «Damage Control» были сыграны в туре G3 и вошли в концертный альбом , который вышел на DVD в 2005 году.

Критический приём 
Марк Саббатини в интернет-журнале  дал альбому «Suspended Animation» несколько сдержанную оценку, критикуя «коммерческий», по его мнению, саунд некоторых композиций. Тем не менее, он отметил безупречную гитарную игру Петруччи и тон его гитары, который он описал как «ясный и чёткий даже в моменты высокой скорости игры» и поставил его работу в один ряд с работами других выдающихся гитаристов, его современников. Критик также выделил композиции «Animate-Inanimate», «Wishful Thinking» и «Damage Control» как наиболее волнующие моменты альбома.

Список композиций 
На некоторых изданиях альбома композиция «Curve» разделена на два отдельных трека — № 6 и № 7, а композиции «Lost Without You» и «Animate-Inanimate» там представлены в виде треков № 8 и № 9 соответственно. Правильный трек-лист, без вышеуказанных аномалий, приведён ниже.

Персонал 
 Джон Петруччи — гитара, продюсирование
 Дэйв ДиКенсо — ударные (кроме 3)
 Тони Вердероса — барабаны (трек 3), ремиксы
  — бас (кроме 3)
  — бас (трек 3)
 Дуг Оберкирхер — инжиниринг
 Стив Харди — инжиниринг
  — миксинг
  — мастеринг

Примечания

Ссылки 
 Джон Петруччи — Suspended Animation на Metal-Temple

Дебютные альбомы 2005 года
Хард-рок-альбомы
Альбомы прогрессивного метала